La gara sprint individuale maschile ai Campionati mondiali di sci nordico 2017 si è svolta il 23 febbraio 2017.

Risultati

Qualificazioni
Le qualificazioni sono iniziate alle ore 15:50.

Quarti di finale
I quarti di finale sono iniziati alle 17:58. I primi due di ogni quarto di finale e i migliori due tempi non qualificati direttamente, si qualificheranno per le semifinali.

Quarto di finale 1

Quarto di finale 2

Quarto di finale 3

Quarto di finale 4

Quarto di finale 5

Semifinali
Le semifinali sono iniziate alle 18:40. I primi due di ogni semifinale e i migliori due tempi non qualificati direttamente, si qualificheranno per la finale.

Semifinale 1

Semifinale 2

Finale
La finale è iniziata alle 19:07.

Note 

Campionati mondiali di sci nordico 2017